Breaking News. Młody Performance Polski – festiwal performance trwający od 10 do 11 kwietnia 2001 roku w Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie. Celem festiwalu było przedstawienie artystów młodego pokolenia pracujących w tym konkretnym medium. 

Kuratorzy projektu: Janusz Bałdyga (artysta - perfomer, związany z teatrem Akademia Ruchu, debiutował pod koniec lat 70.) i Łukasz Guzek (krytyk sztuki, prowadził w latach 80. i 90. niezależną galerię QQ w Krakowie, redaktor magazynu o sztuce spam.art.pl). 

W festiwalu udział wzięli: Jakub Bąkowski, Michał Bujnicki, Jagna Ciuchta, Oskar Dawicki, Artur Grabowski, Wojciech Jaruszewski, Paweł Kaszczyński, Dariusz Kociński, Anna Konik, Mariusz Maciejewski, Dorota Miroń, Zuzanna Niespor, Daniel Rumiancew, SAOZ, Marcin Szydłowski, Norbert Walczak, Karolina Wiktor, Agnieszka Wolny, Małgorzata Żarczyńska. 

Prezentowane na festiwalu działania były manifestacjami sztuki pojętej jako uczestnictwo, jako doświadczenie. Młodzi performerzy używając siebie, swojego psychicznego i fizycznego ja, poddawali analizie własne uczestnictwo w sztuce i w szeroko pojętej kulturze. Włączając się swoimi działaniami różne dziedziny sztuki udowadniali, że sztuka performance, w rozumieniu performatywności, jest dla młodego pokolenia nadal atrakcyjna i ciągle posiada duży potencjał pobudzania różnorodnych dyskursów. Na festiwalu zaprezentowane zostały m.in. realizacje, w których performance współistniał z wideo (J. Ciuchta), łączył się z instalacją świetlną (K. Bąkowski) lub współistniał z poezją (A. Wolny). Artyści poruszali m.in. problem tożsamości płciowej (D. Miroń), podejmowali dialog z konsumpcyjnym (A. Grabowski) i spektakularnym charakterem współczesnej kultury (O. Dawicki).

Linki zewnętrzne 
 CSW Zamek Ujazdowski: Breaking News.

Wystawy sztuki